La voz Cardenal puede significar:

 Cardenal, título religioso de aquellas personas que, designados por el Papa, forman parte del Colegio cardenalicio.
 Las especies de aves de los géneros Cardinalis y Paroaria, nativas de América, en especial cardenal para Cardinalis cardinalis en América del Norte y Central y cardenal para Paroaria coronata en América del Sur.
 Las especies de peces Pterapogon kauderni y Paracheirodon axelrodi.
 Cardenal, denominación utilizada en Chile para ciertos tipos de geranios.
 Cardenal, moratón o hematoma.
 Cardenal, una tonalidad del color rojo.
 Stanford Cardinal, equipos deportivos de la Universidad Stanford.
Personas
 Ernesto Cardenal, sacerdote católico, teólogo, poeta, escritor, escultor y político nicaragüense.
Fernando Cardenal, sacerdote católico jesuita nicaragüense, hermano del anterior.
José Cardenal, beisbolista cubano-estadounidense.
Juan Pablo Cardenal, periodista español.
Katia Cardenal, cantautora nicaragüense.
Peire Cardenal, trovador occitano.
Salvador Cardenal Fernández, (1852 – 1927) Médico Español
Salvador Cardenal Argüello, etno-musicólogo e investigador  nicaragüense.
Salvador Cardenal Barquero, cantautor nicaragüense.

En plural, Cardenales puede referirse a varios equipos deportivos, tales como:
 Cardenales de Arizona, equipo de fútbol americano profesional.
 Saint Louis Cardinals, equipo de béisbol profesional.
 Louisville Cardinals, equipos deportivos de la Universidad de Louisville.
 Catholic University Cardinals, equipos deportivos de la Universidad Católica de América.
 Cardenales de Lara, equipo de béisbol profesional de Venezuela.

Enlaces externos